Лав може да се отнася за:
 Лав, американска рок група

 Хора
 Алексис Лав (р. 1987), американската порнографска актриса
 Вагнер Лав (р. 1984), бразилски футболист
 Кортни Лав (р. 1964), американска певица
 Синамон Лав (р. 1973), американската порнографска актриса
 Стенли Лав (р. 1965), американски космонавт
 Джон Лав (р. ?), английски писател фантаст

 Други
 Лав (окръг), окръг в Оклахома, САЩ